Ziegelhäusl ist der Ortsname von

 Ziegelhäusl (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Ziegelhäusl (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Ziegelhaus